Tour de Wallonie 2018 var den 45. udgave af det belgiske landevejscykelløb i Vallonien. Løbet foregik i perioden 28. juli til 1. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Tim Wellens fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen kørte for 
 Mads Würtz Schmidt kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018